Kun hace referencia a varios artículos:

Arte y ficción
 Kunqu, en español ópera Kun, género musical chino;
 Kun (鯤) y Peng, dos formas de una misma criatura en la mitología china;
 Kun (كن), término del Islam para manifestarse, existir o ser;

Lugares
 Pico del par que componen el macizo Nun Kun en Cachemira, India;
 Aeropuerto de Kaunas, Lithuania, código IATA

Sociología
 Kun (pl.: kunok), término húngaro para la etnia de los Cumanos
 kun (君), honorífico japonés;

Personas 
 Béla Kun, político comunista húngaro;
 Cao Kun (1862–1938), presidente chino;
 Chen Kun, actor y cantante chino;
 Đorđe Andrejević-Kun, pintor serbio de gran renombre en Yugoslavia;
 Yang Kun, cantante y escritor chino;
 Apodo del futbolista argentino Sergio Agüero;
 Kun (cantante), cantante chino.

Además